Agios Stefanos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Áyios Stéfanos (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Ágios Stéfanos (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Ágios Stéfanos (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 
 Ágios Stéfanos (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar